Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1998 года — 31-й розыгрыш чемпионата Европы среди юниоров под эгидой ИИХФ, который проходил с 11 — 19 апреля 1998 года в городах Мура и Малунг (Швеция). Это был последний чемпионат Европы среди юниоров, победителем которого в 10-й раз стала сборная Швеции. По решению ИИХФ со следующего сезона, вместо этого турнира, стал проводиться Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд. ТОП-дивизион первого чемпионата мира состоял из 10-ти команд, 8 из которых — участники последнего чемпионата Европы.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 8 национальных команд. Сборная Норвегии пришла из Группы В, остальные — с прошлого турнира Группы А.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Финальный раунд 
 Турнир проходил с учётом игр предварительного раунда
 Все команды перешли в чемпионат мира 1999 среди юниоров.

Время местное (UTC+2).

Матч-турнир за 7-е место 
 Состав участников первого Чемпионата мира среди юниоров 1999
был увеличен до 10 команд, поэтому выбывание из турнира было отменено.

Итоговое положение команд

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Кристиан Антила
 Защитник:  Микко Йокела
 Нападающий:  Даниэль Седин

Лучший бомбардир
 Нападающий:  Даниэль Седин

Сборная всех звёзд
 Вратарь:  Кристиан Антила
 Защитники:  Микко Йокела —  Дмитрий Калинин
 Нападающие:  Марко Ахосилта —  Даниэль Седин —  Денис Швидкий

По материалам Форума хоккейной статистики

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире passionhockey.com

Хоккей
Хоккей
A
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
хоккей